Яковцевский — фамилия; имеет женскую форму Яковцевская. Может также выступать в качестве топонимов.

Персоналии 
 Яковцевский, Константин Михайлович (в монашестве Феодор; 1866—1937) — епископ Русской православной церкви.

Топонимы 
 Яковцевский сельсовет — сельское поселение в Вачском районе Нижегородской области.